Starosélci, tudi domoródci so prvotni naseljenci države, pokrajine, v kateri so se kasneje naselila druga ljudstva. Sopomenka  Aborigini ali Aboridžini (angl.: Aborigine, Aborigines), kar izvira iz latinskega ab origine - od začetka, se kot lastno ime uporablja za prvotne naseljence Avstralije.

Izraz staroselci največkrat uporabljamo za prvotna ljudstva, ki so se še ohranila kot manjšine.

Nekatera staroselska ljudstva so:
 ameriški staroselci - Indijanci
 avstralski staroselci - Aborigini / Aboridžini  
 japonski staroselci - ljudstvo Ainu
 Tajvanski staroselci

Etnične skupine